El término Right Now —en español: Ahora mismo— puede hacer referencia a:

Música

Canciones 
 Right Now (canción de Van Halen), canción de la banda de hard rock Van Halen;
 Right Now (canción de Korn), canción de la banda de metal alternativo Korn;
 Right Now (Na Na Na), canción de Akon;
 Right Now (canción de Rihanna), canción de Rihanna con la colaboración del disc jockey francés David Guetta;
 Right Now (canción de Kostrok), canción del dúo de disc jockeys españoles, Kostrok.
 Right Now (canción de One Direction), canción del quinteto One Direction
 Right Now (canción de PSY), canción de PSY

Programas de televisión 
 Right now (2016-), programa argentino emitido conducido por Julieta Camaño.